

Personnage 
 La Marquise de Salusses ou la Patience de Griselidis, nouvelle de Charles Perrault (1691)
 Grisélidis, opéra de Jules Massenet (1902)

Personne 
 Grisélidis Réal (1929-2006), écrivaine et artiste suisse
 Grisélidis courtisane (2011), récit de Jean-Luc Hennig

Voir aussi 
 
 (493) Griseldis, astéroïde.